Епархия Урданеты () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Урданета, Филиппины. Епархия Урданеты входит в митрополию Лингайен-Дагупана. Кафедральным собором епархии Урданеты является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 

12 января 1985 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Non raro catholicorum, которой учредил епархию Урданеты, выделив её из apxиепархии Лингайен-Дагупана.

Ординарии епархии 

 епископ Pedro Magugat (1985 — 1990);
 епископ Jesus Castro Galang (1991 — 2004);
 епископ Jacinto Agcaoili Jose (2005 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Non raro catholicorum

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин
Пангасинан (провинция)